Владимир Буряк: Буряк, Владимир Викторович (род. 1965) — городской голова города Запорожье.
 Буряк, Владимир Константинович (1942—2011) — советский и украинский педагог.